Simen Andreas Sveen (ur. 7 października 1988 w Ringsaker) – norweski biegacz narciarski, zawodnik klubu Ring.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się w 27 listopada 2005 roku, podczas zawodów FIS Race w Sjusjøen (Norwegia), gdzie na dystansie 15 km stylem dowolnym zajął 145. miejsce.

W Pucharze Świata zadebiutował 13 marca 2010 roku w Oslo, gdzie zajął 31. miejsce na dystansie 50 km stylem dowolnym. Pucharowe punkty zdobył 29 grudnia 2013 roku podczas Tour de Ski w Oberhofie, gdzie w sprincie stylem dowolnym zajął 25. miejsce.

Osiągnięcia

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Sveen nigdy nie stanął na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2018/2019

Bibliografia 
 

Norwescy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1988